Artykuł przedstawia dwa znaczenia pojęcia ekwidystanta.

Ekwidystanta w kartografii
Ekwidystanta – izolinia łącząca na mapie punkty o jednakowej odległości od danej figury (np. punktu, linii, obszaru). Przykładem ekwidystanty jest równoleżnik. Jest to zbiór punktów o tej samej odległości od bieguna i jednocześnie jest to zbiór punktów o tej samej odległości od równika .

Ekwidystanta w geometrii 

Ekwidystanta to krzywa, której punkty znajdują się w jednakowej odległości od ustalonej prostej.

W geometrii euklidesowej ekwidystanta jest prostą równoległą do danej prostej.

Ekwidystanta jest też rozważana w geometrii hiperbolicznej i nie jest tam prostą.

Zobacz też 
 kartograficzne metody prezentacji
 czworokąt Saccheriego

Przypisy 

Izolinie
Geometria hiperboliczna